Томсон има више значења:
 Томсон (Џорџија), је град у америчкој савезној држави Џорџија. По попису становништва из 2010. у њему је живело 6.778 становника
 Томсон (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Томсон (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Вилијам Томсон
 Џозеф Џон Томсон, британски физичар
 Џорџ Паџет Томсон, британски физичар
 Том Томсон, канадски сликар
 Томсон-ЦСФ